Крез — стародавній грецький цар Лідії

 Крез — департамент у Франції
 Крез — муніципалітет у Франції, департамент Сомма

Дивись також 
 Крезь